Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Parcours 
13 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Melbourne